Ibai (río, en español) es un nombre propio masculino de origen vasco y hace referencia a varios artículos:

Ibai Gómez, futbolista español;
Ibai Llanos, celebridad de internet y locutor de esports español;
Ibai Rejas García, exfutbolista español;
Ibai Salas, ciclista español;
Ibai Zabala, jugador de pelota vasca español.

Nombres vascos